Allons, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Allons, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.